Sierra Sam steht für:

 Sierra Sam, Crashtest-Dummy, siehe Crashtest-Dummy #Die Geschichte der ersten Dummys
 Sierra Sam (Musiker) (eigentlich Sammy Goossens), belgischer Musiker